Ichenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Ichenberg, Bergrücken in Eschweiler
 Ichenberg (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ichenberg (Bayerischer Wald) (561 m), Spornberg im Bayerischen Wald bei Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern